korják nyelv
 korják ábécé
 korják nép
 Korjákföld